I comuni del Tirolo (Land austriaco) sono pari a 279 (i dati relativi alla popolazione si riferiscono al censimento del 2020).

Lista

Collegamenti esterni 
Statistik Austria

Tirolo